Kateryniwka (; ) ist ein Dorf im Süden der ukrainischen Oblast Charkiw mit etwa 1100 Einwohnern (2001). 

Das 1845 gegründete Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen, 74,36 km² großen Landratsgemeinde im Süden des Rajon Sachnowschtschyna, zu der noch die Dörfer Berestowe (, ) mit etwa 140 Einwohnern, Oleksandriwka (, ) mit etwa 90 Einwohnern, Piskuwate (, ) mit etwa 40 Einwohnern und Chalturina (, ) mit etwa 30 Einwohnern gehören.

Die Ortschaft liegt auf einer Höhe von  in 4 km Entfernung zum rechten Ufer des Oril, einem 346 km langen Nebenfluss des Dnepr, 16 km südlich vom Rajonzentrum Sachnowschtschyna und etwa 130 km südwestlich vom Oblastzentrum Charkiw.

Weblinks 
 Ortsgeschichte Kateryniwka in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Rajon Sachnowschtschyna
Gegründet 1845